Bernard Fellay, né le  à Sierre en Suisse est un évêque traditionaliste, supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
Raymond Fellay, né le  à Verbier et décédé en 1994, est un skieur alpin suisse.